Antonio Galardo – calciatore italiano
 Antonio Galardo – militare italiano